Ясные Зори — название населённых пунктов в России:

 Ясные Зори — посёлок в Белгородском районе Белгородской области.
 Ясные Зори — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Ясные Зори — деревня в Макушинском районе Курганской области.

См. также 

 Ясная Заря